Rovan ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Rovan (1945–2018), österreichischer Biologe
 Joseph Rovan (1918–2004), französischer Historiker, Journalist und Politikberater
 Jurij Rovan (* 1975), slowenischer Stabhochspringer